La SM-koris 2000-2001 è stata la 61ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Roope Mäkelä,  e  Damon Williams, 
MVP finali:  Lonnie Cooper, 
Allenatore dell'anno:  Jarmo Laitinen, 
Miglior giovane:  Kimmo Muurinen, 
Sesto uomo:  Pasi Kauha, 
Giocatore più migliorato:  Timo Riihelä, 
Miglior difensore:  Tero Minetti, 
Miglior arbitro:  Janne Muurinen

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2000
Pallacanestro nel 2001
2000-2001